La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE)  es una entidad del gobierno de la ciudad de Bogotá creada en 2006 para impulsar la competitividad empresarial y el crecimiento económico. Promueve la empleabilidad, el emprendimiento, el financiamiento y el fortalecimiento de las empresas para mejorar el futuro económico y la calidad de vida de la población.

Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo 
Encabezado por la SDDE con el objetivo de promover condiciones que conduzcan a mejorar la capacidad de producción de bienes y servicios en Bogotá, y generar sinergia en las intervenciones  dirigidas a  los emprendedores y empresarios de los sectores de comercio, industria, gastronomía, turístico, productores rurales, vendedores informales y la ciudadanía en general.

Entidades adscritas y vinculadas al Sector 

 Instituto para la Economía Social (IPES): Se encarga de la dirección de proyectos para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios.
 Instituto Distrital de Turismo (IDT): Se encarga del desarrollo de estrategias para promocionar a la ciudad como un destino turístico atractivo, en condiciones de competitividad, productividad y sostenibilidad.  
 Corporación para el desarrollo y la productividad (Invest in Bogotá): Es una agencia de naturaleza público-privada y posee la misión de apoyar a inversionistas que están explorando oportunidades en Bogotá y fortalecer el ecosistema de emprendimiento.

Marco Conceptual para las intervenciones 
Las políticas y proyectos se enmarcan en el enfoque de desarrollo local, que busca ampliar la capacidad de un territorio para mejorar sus condiciones económicas vía la integración al mercado global y la competitividad de sus industrias, el avance tecnológico y la movilidad laboral, aumentar las inversiones del sector privado y generar mayor número de empleos, contribuyendo desde los territorios al crecimiento económico y la prosperidad de todo un país. 

El modelo conceptual de los programas y proyectos ha evolucionado a través de las diferentes alcaldías. Bajo la administración de Claudia Lopez y la Secretaria Carolina Durán se adoptó un marco comprehensivo para completar la oferta donde no hay respuesta del sector privado y donde tradicionalmente el sector público no había actuado. Los programas están ordenados a lo largo de las etapas de emprendimiento, consolidación y aceleración buscando que cada segmento avance, incluyendo la economía popular y rural hasta las grandes empresas y empredimientos de alto impacto, pasando por el gran ecosistema de MiPymes.  En el año 2020 se desarrollaron 23 programas que responden a una lógica transversal de financiamiento, emprendimiento y fortalecimiento empresarial. En el año 2021 se continuó con 15 programas. El Diagrama presenta su ordenamiento bajo el marco conceptual. 

A su vez los programas de la SDDE están organizados en ejes que son liderados por las 4 direcciones 
 Dirección de Competitividad: Eje de fortalecimiento empresarial, trabaja como un intermediario en proyectos que mejoran el entorno empresarial mediante la transferencia de conocimiento en ciencia y tecnología. Desarrolla la coordinación de Bogotá y la Región aledaña.

 Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo: Eje de emprendimiento en el que se crean condiciones óptimas para que Start-ups puedan consolidarse, esto a través del apoyo financiero y acompañamiento a las empresas emergentes, zonas amigables con los negocios ofreciendo incentivos y atrayendo inversión extranjera. La dirección igualmente encabeza el eje de empleabilidad en el que se lideran proyectos que conducen a optimizar el funcionamiento del mercado laboral.

 Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario:  Encabeza el eje de abastecimiento alimentario, se promueve la mejora continua, sostenible y eficiente del sistema de abastecimiento de la ciudad y los modelos de producción de su ruralidad

 Dirección de Estudios de Desarrollo Económico: Desarrolla una función transversal para acompañar la implementación de la agenda de intervenciones y desarrollar estudios estratégicos.

Listado de intervenciones

Listado de Secretarios  

Gobierno de Claudia Lopez (2020-Presente)
(2022-presente) Alfredo Bateman
(2020-2022) Carolina Durán

Gobierno de Enrique Peñaloza (2016-2019)
(2018-2019) José Andrés Duarte
(2017-2018) Juan Miguel Prieto

Gobierno de Gustavo Petro (2012-2016)
(2012-2014) Carlos Simancas 
(2012) Jorge Reinel Pulencio

Gobierno de Clara Lopez (2011)
(2011) Hernando Gómez Serrano

Gobierno de Samuel Moreno (2008-2011)
(2009-2011) Mariela Barragán

Gobierno de Luis Eduardo Garzón (2004-2008)
(2006-2009) Mónica de Greiff
(PDTE) Consuelo Corredor

Otras entidades de Desarrollo Económico Local en el mundo 
Las agencias de desarrollo económico local son ampliamente utilizadas alrededor del mundo para apoyar los procesos de crecimiento local y se encuentran preparadas para desarrollar su operativa de acuerdo al contexto en el que se localizan. A continuación, se presentan algunos ejemplos de este tipo de agencias en otros países: 

	En Ámsterdam se crea la asociación voluntaria Amsterdam Metropolitan Areas (AMA) para estandarizar un visón común sobre el desarrollo espacial y económico. Para esto, se diseña el espacio para integrar la región a dos corredores principales y se hace el énfasis en clústeres económicos.  
   En Barcelona se crea la agencia Barcelona Activa acompañando su misión de crecimiento y desarrollo local con la implementación de una incubadora de empresas, un parque tecnológico con mixto que combina contenidos digitales. 
	En Nueva York se establece la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York (NYCEDC) desarrollando proyectos en pro de construir vecindarios sólidos, crear empleos bien remunerados y garantizar que la economía sea más dinámica.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Administración de Bogotá
Secretarías de Bogotá